Pliciloricidae är en familj av djur som beskrevs av Higgins och Kristensen 1986. Enligt Catalogue of Life ingår Pliciloricidae i ordningen Nanaloricida, fylumet korsettdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället fylumet korsettdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Korsettdjur
Pliciloricidae